

Anno 
 379 o 379 a.C.

Codici 
 379 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hamamatsu-Yuto, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone

Matematica 
 379 – numero